Всеобщие выборы в Сьерра-Леоне проходили 26 и 27 февраля (парламентские и 1-й тур президентских) и 15 марта (2-й тур президентских) 1996 года. Выборы стали первыми в стране, начиная с 1977 года, после восстановления многопартийной политической системы, одобренной на референдуме 1991 года. 

В результате на парламентских выборах наибольшее число мест (27) получила Народная партия Сьерра-Леоне, вернувшаяся в политику после 29 лет. Всенародный конгресс, бывший ранее единственной разрешённой партией, оказался на четвёртом месте. 

Президентские выборы выиграл кандидат от Народной партии Ахмад Теджан Кабба. 

В результате государственного переворота 25 мая 1997 года Кабба был смещён Джонни Полом Корома, но был возвращён к власти 10 марта 1997 года с помощью нигерийских сил ЭКОВАС.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Выборы в Сьерра-Леоне
1996 год в Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне